Lucko může být

 historické území Lučanů v severních Čechách
 Lucké pole, nárazníkové pásmo na pomezí Moravy a Uher, jehož část se ve 13. století přičlenila k Moravě jako Lucká provincie
 Lučko, vesnice v Chorvatsku

Externí odkazy